Breuillet (Charente-Maritime)
 Breuillet (Essonne)